Ålandsfärjan ist der Name folgender Schiffe:

 Ålandsfärjan (Schiff, 1933), Schiff der Rederi Ab Ålandsfärjan, siehe Viking Line #Ehemalige Schiffe
 Ålandsfärjan (Schiff, 1987), Schiff der Viking Line, siehe Viking Line #Ehemalige Schiffe